Деррик Джавон Байарс (; родился 25 апреля 1984 года в Мемфисе, штат Теннесси) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за испанский клуб «Севилья».

Профессиональная карьера 
Байарс был выбран под общим 42-м номером на драфте НБА 2007 года клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже был обменян в «Филадельфия Севенти Сиксерс», и отчислен перед началом сезона 2007/08. После этого Деррик так и не сыграл ни одного матча в регулярном сезоне НБА до 2012 года. После отчисления из Филадельфии Байарс переехал в Европу, где поиграл за ведущие клубы Германии, Франции и Греции, однако так и не выиграл ни одного трофея. Перед началом сезона 2011/12 попал в состав «Майами Хит» однако был отчислен прямо перед началом сезона. Отыграв в клубе Д-Лиги «Бейкерсфилд Джэм» весь сезон, подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс».

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Байарс выступает за команду «Ball Hogs».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте NBA

Баскетболисты США
Игроки «Вандербильт Комодорс» (баскетбол)
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Панеллиниос»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки БК «Шоле»
Игроки БК «Рейн Старс»
Игроки «Касикес де Умакао»
Игроки БК «Реал Бетис»